Casa Amarilla puede referirse a:

La Casa Amarilla de Buenos Aires , predio ferroviario, museo, conjunto de viviendas y complejo de la Ciudad Deportiva de Boca Juniors.
 La Casa Amarilla de , sede del primer centro de estudios primatológicos de la historia, ubicada en Tenerife.
La Casa Amarilla de , edificación colonial del  hoy declarado Monumento Histórico Nacional.
La Casa Amarilla, en , edificio histórico en San José, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
 Casa Amarilla, monumento histórico en Veintiocho de Julio, Chubut.
 La Casa Amarilla, en Puebla, , edificio colonial del , sede del  Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) de la BUAP.